Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali Femminili di Palermo 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla italská světová pětka Sara Erraniová, která se opět probojovala do finále, z něhož odešla poražena.

Soutěž dvouhry vyhrála druhá nasazená Italka Roberta Vinciová, která ve finále zdolala turnajovou jedničku a deblovou spoluhráčku Saru Erraniovou ve třech sadách .

Nasazení hráček 
  Sara Erraniová (finále)
  '''Roberta Vinciová (vítězka)
  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (semifinále)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová (1. kolo)
  Sílvia Solerová Espinosová (čtvrtfinále)
  Karolína Plíšková ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2013